Шварцкопфф — прізвище. Відомі носії:
 Гюнтер Шварцкопфф (; 5 серпня 1898, Форбах, Німецька імперія — 14 травня 1940, Ле-Шене, Франція) — німецький льотчик-бомбардувальник, генерал-майор люфтваффе. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Фолькмар Шварцкопфф (; 25 квітня 1914, Галле — 30 жовтня 1942, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.

Див. також 
 Шварцкопф
німецькі прізвища